Bécancour bezeichnet folgende geographische Objekte in der kanadischen Provinz Québec:
 den Ort Bécancour (Québec)
 die Regionalgemeinde Bécancour (regionale Grafschaftsgemeinde)
 den Fluss Rivière Bécancour